Джим Ходжес (; род. 1957, Спокан, США, живёт и работает в Нью-Йорке) — современный американский художник.

Образование 
 1980 — Fort Wright College, Спокан.
 1986 — Pratt Institute, Бруклин.

Творчество 
 Концептуальный художник Джим Ходжес является автором скульптур, инсталляций и энвайронментов. Он стал известен в начале 1990-х благодаря элегантным композициям из повседневных предметов. Обычно, при создании произведений, он работает с самыми обыкновенными недорогими материалами, которые можно найти в любом магазине — цветами из ткани, бумажными салфетками, цепочками, цветными лампочками, зеркалами. Например, настенная скульптура Everything and Nothing (1999) собрана из настенных часов разного размера. Часы представляют планеты солнечной системы и показывают разное время.
 Работа and still this (2005—2008) объединяет качества живописи, скульптуры и энвайронмента: зритель оказывается окруженным дугой из десяти полотен большой высоты. Ходжес использовал сусальное золото, чтобы создать декоративное изображение, напоминающее пейзаж — в нём можно угадать силуэты деревьев, воду, свет и тени. Работа находится в коллекции Музея изобразительных искусств в Далласе.
 Одно из самых больших произведений Ходжеса — монументальная скульптура Look and See из нержавеющей стали, временно установленная на площади перед гостиницей Ритц-Карлтон на Нижнем Манхэттене. Эта работа весит девять тонн, имеет изогнутую форму, включает характерные для Ходжеса отсылки к камуфляжу, разбитым зеркалам и вырезанию.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 Художественный институт Чикаго
 The Capital Research Group, Лос-Анджелес
 Chase Manhattan Bank, Нью-Йорк
 Fonds Régional des Pays de la Loire, Нант
 The Milwaukee Art Museum, Милуоки
 Центр Жоржа Помпиду, Париж
 Музей современного искусства, Нью-Йорк
 The Philadelphia Museum of Art, Филадельфия
 The Saint Louis Art Museum, Сент-Луис
 Музей искусства Далласа
 The San Francisco Museum of Modern Art, Сан-Франциско
 Los Angeles County Museum of Art, Лос-Анджелес
 Музей современного искусства, Лос-Анджелес
 The Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Вашингтон
 The Miami Art Museum, Майами
 The Kempner Museum of Contemporary Art, Канзас-Сити
 Музей современного искусства Чикаго
 Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк
 Cleveland Museum of Art, Кливленд

Гранты и награды 
 2006 AICA, Association Internationale des Critiques d’art
 2001 Albert Ucross Prize
 2000 California College of Arts and Crafts, Capp Street Project Artist in Residence, Окленд
 1999 Washington State Arts Commission
 1995 The Louis Comfort Tiffany Foundation
 1994 Penny McCall Foundation Grant
 1992 Mid Atlantic Arts Foundation, NEA; Paintings and Works on paper Regional Fellowship

Примечания

Ссылки 
 CRG Gallery
 ArtNet
 Anthony Meier Fine Arts
 ArtFacts

Современные художники США